Вала́нс-д’Альбижуа́ (, ) — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн. Входил в состав округа Альби.

Код INSEE кантона — 8133. Всего в кантон Валанс-д’Альбижуа входили 14 коммун, из них главной коммуной являлась Валанс-д’Альбижуа.

Кантон был упразднён в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 3462 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Валанс-д’Альбижуа на сайте INSEE 
 Население коммун департамента Тарн на сайте INSEE 
 Расположение кантона Валанс-д’Альбижуа на карте Франции 

Упразднённые кантоны департамента Тарн